ELENA (Extra Low ENergy Antiproton ring) — накопительное кольцо в международном исследовательском центре ЦЕРН для замедления и охлаждения пучков антипротонов.

Пучок антипротонов с кинетической энергией 5.3 МэВ инжектируется в кольцо ELENA из накопителя AD (Antiproton Decelerator), далее он замедляется в обычном синхротронном режиме, при этом поперечный эмиттанс сдерживается за счёт электронного охлаждения. Периметр кольца 30.4 м составляет 1/6 от периметра AD. Выпуск замедленного пучка предполагается с энергией 100 кэВ. ELENA создавалась для того, чтобы повысить эффективность производства холодных антипротонов, которые используются в экспериментах с ловушками (ATHENA, ASACUSA, ATRAP). До этого пучок антипротонов замедлялся прохождением через фольги, эффективность прохождения частиц при этом не превышала 0.3%. С использованием нового кольца-замедлителя она должна возрасти на 1-2 порядка.

Для запуска и наладки на кольце имеется два инжектора, пучков протонов и ионов H−. Первый пучок был захвачен в ноябре 2016. Первые антипротоны захвачены в августе 2017.

См. также 
 Antiproton Decelerator

Примечания 

Ускорители частиц
CERN